«Академия вампиров» — серия романтических книг о вампирах, созданная американской писательницей Райчел Мид.

«Академия вампиров» также может означать:

 «Академия вампиров» — первый роман серии.
 «Академия вампиров» — кинофильм режиссёра Марка Уотерса 2014 года, экранизация первого романа.
 «Академия вампиров» — телесериал, основанный на серии книг.